Alekszandrovszk – település Oroszországban, a Permi határterületen
 Alekszandrovszk – zárt közigazgatási egység Oroszországban, a Murmanszki területen
 Alekszandrovszk-Szahalinszkij – település, járási székhely Oroszországban, a Szahalini területen
 Alekszandrovszk-Szahalinszkij-i járás – közigazgatási egység Oroszországban, a Szahalini területen